

Personas 
  Frederick Muhlenberg (1750-1801), ministro religioso y político germano-estadounidense; primer Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
  Henry Ernest Muhlenberg (1753-1815), pastor luterano y botánico estadounidense

Toponimia 
  Condado de Muhlenberg, condado de Kentucky, Estados Unidos
  Muhlenberg Park, lugar del condado de Berks, Pensilvania, Estados Unidos 
  Municipio de Muhlenberg

Otros 
 Leyenda de Muhlenberg, leyenda urbana en Alemania y Estados Unidos 
 Muhlenberg Mules, equipo de fútbol y baloncesto estadounidense 
   Mühleberg, municipio suizo en el cantón de Berna